Anderson County je název pěti okresů ve Spojených státech amerických:
 Anderson County (Kansas) – okres státu Kansas
 Anderson County (Kentucky) – okres státu Kentucky
 Anderson County (Jižní Karolína) – okres státu Jižní Karolína
 Anderson County (Tennessee) – okres státu Tennessee
 Anderson County (Texas) – okres státu Texas